

Топоніми 
 Цурута — містечко в Японії, у префектурі Аоморі.

Персоналії 
 Цурута — японське прізвище.